Лернаго́рц () — армянский топоним.

Футбольные клубы 
В скобках указаны те года, когда в названии клуба присутствовало слово «Лернагорц».

Расформированные и прекратившие своё существование 
  «Лернагорц» Варденис (1992—1995)

Ранее именовавшиеся «Лернагорц» 
  «Гандзасар» Капан (1963—1989, 1997—2004)
  «Арарат» Ереван (в первой половине 2004 назывался «Лернагорц-Арарат»)

Стадионы 
  Название стадиона «Гандзасар» Капан до 2008 года.

Прочее 
  «Лернагорц» Капан — расформированный мини-футбольный клуб.

Примечания